Born Again este cel de-al 3-lea album al formației românești de metal Altar. Un album cu un puternic conținut spiritual.

Melodi 
 01. Memories
 02. Born Again
 03. Welcome & Celebrate
 04. Love 
 05. Freedom
 06. Angel
 07. Do You Like?
 08. The Way, The Truth, The Life
 09. Think About
 10. Son Of God
 11. King Of Kings

 Muzica și versurile aparțin trupei excepție făcând cele câteva texte din Biblie.

Personal 
 Andy Ghost - Vocal
 Teo Peter- Bas, Back. Voc.
 K. Nimrod - Chitară, Back. Voc.
 Levi - Tobe, Back. Voc.
 Invitat special la clape Sandy Deac

Albume din 1998
Albume rock metal